O nome Sampaio Correa pode se referir a:

Sampaio Correa, um distrito de Saquarema, Rio de Janeiro.
José Matoso de Sampaio Correia, político brasileiro que foi senador pelo Distrito Federal na década de 1920.
Sampaio Corrêa (aeronave), avião que fez o primeiro voo entre as Américas do Norte e do Sul.
 Sampaio Corrêa Futebol Clube, clube de futebol brasileiro da cidade de São Luís, Maranhão.
 Sampaio Corrêa Futebol e Esporte, clube de futebol brasileiro da cidade de Saquarema, Rio de Janeiro.

Desambiguação